Арронис (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 55,2 км². Население — 1134 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры